Dzyatlava kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Dziatlaŭskі Rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 
 Dziatlava, ort, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar